Rhinoliparis är ett släkte av fiskar. Rhinoliparis ingår i familjen Liparidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Rhinoliparis